Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2015 var den 129. herresingleturnering ved Wimbledon-mesterskabet i tennis, og mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester, Novak Djokovic fra Serbien, som i en gentagelse af finalen fra året før besejrede Roger Federer fra Schweiz med 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Dermed blev serberen den første spiller, der med held forsvarede sin Wimbledon-titel i herresingle, siden Roger Federer i 2007. Sejren var Djokovic' tredje Wimbledon-titel i herresingle og hans niende grand slam-titel i alt i karrieren. Roger Federer havde muligheden for som den første at vinde titlen for ottende gang, men han måtte nøjes med rekorden som den første spiller med 10 Wimbledon-finaler i herresingle på cv'et.

Den tidligere mester, 10.-seedede Rafael Nadal, tabte i anden runde til Dustin Brown, der var rangeret som nr. 102 på ATP's verdensrangliste. Det var fjerde år i træk, at spanieren havde tabt i en af de første runder af Wimbledon-mesterskabet til en spiller rangeret som nr. 100 eller lavere. Han var tidligere blevet slået ud af Lukáš Rosol (rangeret som nr. 100) i 2012, Steve Darcis (nr. 135) i 2013 og Nick Kyrgios (nr. 144) i 2014.

Præmier 

Den samlede præmiesum i herresingle androg £ 11.028.000 ekskl. per diem, hvilket var en stigning på 7,6 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Spillere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 104 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering seks uger før turneringen, seksten spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC). Efterfølgende meldte en spiller afbud, så der også blev plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Kvalifikation

Spillere 

Kvalifikationsturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde seks spillere modtaget et wildcard (WC).

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2015
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2015
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2015
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2015

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

Herresingle
2015